Heinzenburg steht für folgende Orte und Gebäude in der Gmina Polkowice, Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen:

 Heinzenburg, deutscher Name von Nowinki (Polkowice), Ortsteil von Jędrzychów
 Heinzenburg (Kirche), Ruine einer Kirche auf dem Fundament der ehemaligen Heinzenburg in Jędrzychów
 Schloss Neuguth-Heinzenburg, ehemaliges Schloss im Ortsteil Nowy Dwór von Jędrzychów, siehe Gmina Polkowice #Sehenswürdigkeiten und Baudenkmale